Klamme ist ein Gewässer- und Talname:

 Klamme (Gail), linkes Bachtal zur Gail nach Maria Luggau, Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Klamme (Ruetz), rechtes Bachtal von der Klamperbergalm zur Ruetz bei Schaller, Gemeinde Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Klamme (Saalbach), rechter Zufluss der Saalbach (zum Oberrhein) nach Diedelsheim, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Klamm